Haász est un nom propre hongrois qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1877-1951), architecte hongrois ;
  (1946-), peintre hongrois contemporain ;
  (1966-), plongeuse hongroise ;
  (1945-), footballeur, entraîneur et directeur sportif hongrois.

Architecture 
 Maison Haász, édifice situé dans le  de Budapest en Hongrie.

Patronyme hongrois